Boquira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boquira (ort), Bahia, 
 Boquira (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar